Rostock heißen folgende geographischen Objekte:

 Verwaltungseinheiten, siehe Landkreis Rostock (Begriffsklärung)
 Rostock, Hansestadt in Mecklenburg-Vorpommern
 Rostock (Gemeinde Deutschlandsberg), Katastralgemeinde von Deutschlandsberg, Steiermark
 Dals Rostock, Ortschaft in der Gemeinde Mellerud im Västra Götalands län, Schweden
historisch:
 Bezirk Rostock, Deutsche Demokratische Republik

Rostock ist der Familienname folgender Personen:
 Clemens Rostock (* 1984), Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Janus Rostock, dänischer Architekt
 Marlies Rostock (* 1960), ehemalige deutsche Skilangläuferin
 Max Rostock (1912–1986), SS-Obersturmführer, am Massaker von Lidice beteiligt
 Michael Rostock (1821–1893), sorbischer Botaniker und Entomologe
 Paul Rostock (1892–1956), deutscher Mediziner
 Rudolf Rostock (1916–1964), deutscher Kommunalpolitiker
 Sebastian von Rostock (1607–1671), Bischof von Breslau
 Thomas Rostock (* 1974), deutscher Elektrophysiologe und Hochschullehrer

Rostock, Weiteres:
 diverse Schiffe, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Rostock, darunter
 SMS Rostock (1912), ein Kleiner Kreuzer der Karlsruhe-Klasse, 1916 versenkt
 SMS Rostock (1918), ein Kleiner Kreuzer der Cöln-Klasse
 ein Passagierschiff der Deutsch-Australischen Dampfschiffs-Gesellschaft, siehe Rostock (Schiff, 1901)
 eine 1977 bis 1999 als Rostock verkehrende Eisenbahnfähre, siehe Rostock (Schiff, 1977)
 eine Klasse von Fregatten der DDR-Volksmarine und das Typschiff, siehe Koni-Klasse

 Jennifer Rostock, eine Indie-Rock-Band
 Hansa Rostock, Fußballclub

Siehe auch:
 Rostok
 Rossstock